Никола́й Па́влович Хмелёв (, Сормово — 1 ноября 1945, Москва) — советский российский актёр, театральный режиссёр, педагог. Народный артист СССР (1937). Лауреат трёх Сталинских премий первой степени (1941, 1942, 1946 — посмертно).

Биография 
Николай Хмелёв родился в посёлке Сормово (ныне один из районов Нижнего Новгорода).

Учился в частном реальном училище Н. Н. Субботиной в Сормово, а после его закрытия — во 2-й гимназии Нижнего Новгорода в Канавине.

После переезда семьи в Москву с 1916 года учился в 6-й Московской гимназии, с 1919 — одновременно на историко-филологическом факультете Московского университета и во 2-й Студии МХТ. В 1924 году Студия в полном составе влилась в труппу Московского Художественного театра (МХАТ).

Николай Хмелёв стал одним из ярчайших представителей так называемого «второго поколения» артистов МХАТа; среди лучших его ролей — царь Фёдор в трагедии А. К. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович», Каренин в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого, Тузенбах в «Трёх сёстрах» А. П. Чехова, Алексей Турбин в «Днях Турбиных» М.А. Булгакова.

Вёл режиссёрскую и педагогическую работу. В 1932 году создал театр-студию, влившийся в 1937 году в Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой, художественным руководителем которого он был в 1937—1945 годах.

С началом войны вступил в народное ополчение (2-я дивизия народного ополчения Сталинского района). Эвакуирован с труппой в Саратов.

В 1943—1945 годах — художественный руководитель МХАТа.

Член ВКП(б) с 1941 года.

Умер 1 ноября 1945 года на 45-м году жизни во время генеральной репетиции спектакля «Трудные годы» А. Н. Толстого, в котором исполнял роль царя Ивана Грозного. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

Семья 
 Первая жена — Надежда (Дина) Тополёва (1901—?), актриса Театра им. М. Ермоловой. Ушла к актёру Георгию Вицину, став тому гражданской женой.
 Вторая жена — Ляля Чёрная (настоящее имя — Надежда Сергеевна Хмелёва, в девичестве — Киселёва, 1909—1982), актриса театра «Ромэн», заслуженная артистка РСФСР (1960). Ушла к нему от актёра, народного артиста СССР М. М. Яншина.
 Сын — Алексей Николаевич Хмелёв (1943—2002), заслуженный работник искусств РФ.

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1933)
 Народный артист СССР (1937)
 Сталинская премия первой степени (1941) — за выдающиеся достижения в области театрально-драматического искусства
 Сталинская премия первой степени (1942) — за исполнение роли инженера Забелина в спектакле «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина
 Сталинская премия первой степени (1946) — за постановку спектакля «Последняя жертва» А. Н. Островского (посмертно)
 Орден Трудового Красного Знамени (1937)
 Медали.

Творчество

Театральные работы

Актёрские 
  — «Разбойники» Ф. Шиллера — Шпигельберг
  — «Синяя птица» М. Метерлинка (дебют во МХАТе) — Огонь
  — «Елизавета Петровна» Д. П. Смолина — Ушаков, Бирон
  — «На дне» М. Горького — Костылёв
  — «Пугачёщина» К. А. Тренёва — Марей
  — «Дни Турбиных» М. А. Булгакова — Алексей Турбин
  — «Горячее сердце» А. Н. Островского — Силан
  — «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова — Пеклеванов
  — «Растратчики» В. П. Катаева — Шольте
  — «Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому — князь К.
  — «Воскресенье» по Л. Н. Толстому — Крыльцов
  — «Реклама» М. Уоткинс — Мёрдок
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Фирс
  — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого. Постановка К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко — царь Фёдор, Михайло Головин, Василий Шуйский
  — «Враги» М. Горького — Николай Скроботов
  — «Земля» Н. Е. Вирты — Сторожев
  — «Анна Каренина» по роману Л. Н. Толстого. Постановка Вл. И. Немировича-Данченко — Каренин
  — «Три сестры» А. П. Чехова. Постановка Вл. И. Немировича-Данченко — Тузенбах
  — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Забелин
  — «Последние дни» М. А. Булгакова — Дубельт
  — «Трудные годы» А. Н. Толстого — Иван Грозный
 «Хлеб» В. М. Киршона — Раевский
 «Узор из роз» Ф. К. Сологуба — повар Елевферий
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Петрушка
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — трактирный слуга
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — лакей Мамаева
 «У жизни в лапах» К. Гамсуна — Гислесен
 «Утро памяти декабристов» А. Р. Кугеля — Чернышёв
 «Безумный день, или женитьба Фигаро» П. Бомарше — Базиль
 «Сказка об Иванушке» — король Тму-Тараканска

Режиссёрские 
  — «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского (совм. с Е. С. Телешёвой)
  — «Как вам это понравится» У. Шекспира (совм. с М. О. Кнебель)
  — «Фронт» А. Е. Корнейчука (совм. с другими)
  — «Русские люди» К. М. Симонова (совм. с другими)
  — «Последняя жертва» А. Н. Островского (совм. с другими)
  — «Дети солнца» М. Горького (совместно с М. О. Кнебель)
 «Дон Хиль — зелёные штаны» Т. де Молины
 «Дальняя дорога» А. Н. Арбузова
 «Шторм» В. Н. Билль-Белоцерковского
 «Кубанцы» В. М. Ротко

Фильмография 
  — Домовой-агитатор (короткометражный) — жених
  — Конец Санкт-Петербурга — биржевик
  — Саламандра — принц Карлштейн
  — Мёртвый дом — Достоевский
  — Поколение победителей — Евгений Светлов
  — Бежин луг — отец Стёпки
  — Человек в футляре — Беликов

Адреса 
В начале 1920-х годов жил в Замоскворечье: Голиковский пер., 8.; затем — в Камергерском переулке, дом 5/7 и на Тверской улице, 8.

Память 
 Именем Н. Хмелёва в 1945—1993 годах называлась улица в Москве (ныне Пушкарёв переулок, в районе Сретенки).
 В Сормовском районе Нижнего Новгорода именем Н. Хмелёва назван переулок.
 Личный архив Н. Хмелёва — в Музее МХАТ, 308 единиц хранения.
 Имя Н. Хмелёва носит средняя общеобразовательная школа № 77 Сормовского района Нижнего Новгорода.

Примечания

Литература

Ссылки 

Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Персоналии:Московский Художественный театр
Выпускники 6-й Московской гимназии
Социалистический реализм
Члены КПСС
Умершие на сцене
Похороненные на Новодевичьем кладбище